A DFB-Pokal (Deutscher Fußball-Bund-Pokal vagy Német Kupa) egy kieséses rendszerű labdarúgótorna, melyet éves szinten tartanak meg. Ez a második legfontosabb nemzeti cím a német labdarúgásban a Bundesliga után.

Bajnoki rendszer 
Minden egyes német klub jogosult a részvételre a tornán. 36 csapat van a Bundesligából és a Bundesliga 2-ből együtt négy klubbal a Regionalliga (III)-ból.

A félprofi klubok a Regionalligából és a teljesen amatőr bajnokságok (IV. osztály és alatta) 21 kvalifikációs kupa szakaszon keresztül lépnek be a tornába, amelyet minden régiónak a szövetsége rendez. Minden kupagyőztes és a három legnagyobb szövetség 2. helyezettje vesz részt a következő év Német Kupa versenyén.

Az egyenes kiesési szakaszban egy mérkőzést bonyolítanak le, ami dönt a továbbjutásról. 1985 óta a döntőt minden évben a berlini Olimpiai stadionban tartják.

Ha a mérkőzés döntetlen 90 perc után, akkor 2x15 perces hosszabbításban döntenek, amit szükség esetén büntetőpárbaj követ.

Sorsolás 

Az első forduló sorsolásakor a 64 részt vevő csapatot két 32-es kalapra osztják, a 18 Bundesliga csapat és a 14 legjobb Bundesliga 2-es csapat az idegenbeli kalapba kerül, az összes többi csapat a hazai kalapba.

A 32 csapatot, amely továbbjut az első fordulóból, szétosztják két kalapra. Minden fennmaradó klub a Regionalligaból és az alacsonyabb osztályokból a hazai kalapba kerül, az összes többi együttes pedig az idegenbelibe. Amint a hazai kalap kiürül, minden további mérkőzést az idegenbeli kalapból húznak ki.

A 16 közé jutásért való mérkőzéseket, a nyolcaddöntőket és az elődöntőket egy kalapból sorsolják, a Regionalliga és az alacsonyabb osztályok csapatai a hazai pálya előnyét élvezik, amikor Bundesliga és Bundesliga 2 csapatokkal játszanak.

Története 
Az első Német Kupa döntőt az 1934-35-ös szezonban tartották a korszak legnagyobb riválisai, az 1. FC Nürnberg és az FC Schalke 04 között, a Nürnberg 2:0-s győzelmével. Abban az időben von Tschammer und Osten Pokal-ként vagy röveidebb néven Tschammerpokal-ként volt ismert, amit a Reichssportführer-ről, Hans von Tschammer und Osten-ről neveztek el. A második világháború miatti tízéves szünetelés után a Német labdarúgó-szövetség újra indítványozta a rendezvényt 1952-ben a jelenlegi nevén, DFB-Pokal-ként. A legutóbbi győztes az FC Bayern München (2015-2016-os szezon), amely a döntőben 0-0-s döntetlen után büntetőkkel győzött Borussia Dortmund ellen.

Német Kupa döntők

Teljesítmény klubonként

Kupagyőztes magyar játékosok
Fazekas Árpád: 1957, Bayern München
Détári Lajos: 1988, Eintracht Frankfurt
Lisztes Krisztián: 1997, VfB Stuttgart; 2004, Werder Bremen
Gulácsi Péter: 2022, RB Leipzig
Willi Orbán: 2022, RB Leipzig
Szoboszlai Dominik: 2022, RB Leipzig

Kelet-Német Kupa (1949-1991) 
Kelet-Németországnak is volt saját nemzeti kupája: az FDGB Pokal, a Freie Deutsche Gewerkschaftsbund kupája, a Kelet-Német szövetségé. 1949-ben hozták létre, és minden évben megrendezték 1991-ig, mivel a német újraegyesítés után a két német labdarúgó-szövetség egyesült.

Női Német Kupa 
1981 óta a német női labdarúgó klubok a Női Német Kupáért (Frauen-DFB-Pokal) versengenek.

Külső hivatkozások 
  DFB Pokal A DFB oldala a német kupáról
  DFB Pokal A DFB oldala a német kupáról
  Hírek a DFB Pokal-ról